Lenart je lahko:

 Lenart, moško osebno ime
 Lenart, priimek več znanih oseb:
 
Lenart ime več naselij v Sloveniji:
 Občina Lenart, občina v Slovenskih Goricah
 Lenart nad Lušo, občina Škofja Loka
 Lenart pri Gornjem Gradu, občina Gornji Grad
 Lenart v Slovenskih Goricah, občina Lenart